Табуа () — топоним в Португалии:

 Табуа — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра.
 Табуа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Табуа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.